Strogino (stacja metra)
 Strogino (Moskwa)
 Strogino (wieś)